Barcelona Open Banc Sabadell 2011 — 59-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в испанском городе Барселона и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2011 году турнир прошёл с 16 по 24 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в парном разряде —  Даниэль Нестор и  Ненад Зимонич

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Рафаэль Надаль (№ 1 в мире на тот момент). Испанец уверенно провёл турнир и переиграв двух сеянных соперников завоевал свой очередной грунтовый титул; в финале Рафаэль переиграл сильнейшего сеянного теннисиста из соседней половины — Давида Феррера; за матч до этого Надаль переиграл одно из открытий турнир — несеянного хорвата Ивана Додига, который на пути в эту стадию переиграл третью и пятнадцатую ракетку посева: Робина Сёдерлинга и Милоша Раонича.

Парный турнир покорился несеянному альянсу Сантьяго Гонсалес / Скотт Липски. последовательно переигравший на пути к титулу три сеянные пары: лидеров рейтинга братьев Брайанов, а также два альянса с участием прошлогодних чемпионов: Ненад Зимонич / Юрген Мельцер и Максим Мирный / Даниэль Нестор.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Рафаэль Надаль обыграл  Давида Феррера со счётом 6-2, 6-4.
 Надаль выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 45-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Феррер уступает 2-й финал в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Д. Химено
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= П. Стараче
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=0r

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Р. Рамирес
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=65
| RD1-score05-3=5
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= А. Рамос
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=7

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С. Хиральдо
| RD1-score07-1=7| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=13
| RD1-team08= Т. Беллуччи
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=9
| RD1-team09= Р. Гаске
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Х. И. Чела
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=62
| RD1-score10-3=4

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Т. Камке
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Б. Кавчич
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Ф. Чиполла
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Р. Хаасе
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р. Надаль
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Д. Химено
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= А. Рамос
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= С. Хиральдо
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=9
| RD2-team05= Р. Гаске
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=6| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Б. Кавчич
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=2

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Р. Хаасе
| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=63
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= Г. Монфис
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Р. Надаль
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= С. Хиральдо
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=9
| RD3-team03= Р. Гаске
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=67
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= Г. Монфис
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Р. Надаль
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=7
| RD4-team02= Г. Монфис
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Секция 4 

 Парный турнир 
 Сантьяго Гонсалес /  Скотт Липски''' обыграли  Боба Брайана /  Майка Брайана со счётом 5-7, 6-2, [12-10].
 Гонсалес выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Липски выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

См. также 
 Barcelona Open Banc Sabadell

 Мировой тур ATP 2011 года
 Мировой тур ATP 500

 Открытый чемпионат Барселоны среди женщин 2011

Ссылки 
 Официальный сайт    

 
 

Испания
Теннис
Апрель 2011 года
2011